Chautauqua Pavilion bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Chautauqua Pavilion (Iowa), NRHP-Nr. 76000773
 Chautauqua Pavilion (Nebraska), NRHP-Nr. 78001692